Les Franciscaines de l'Immaculée Conception peuvent désigner :

 les Franciscaines de l'Immaculée Conception de Florence
 les Franciscaines de l'Immaculée Conception de Lipari
 les Franciscaines de l'Immaculée Conception de Mexico
 les Franciscaines de l'Immaculée Conception de Valence
 les Franciscaines de l'Immaculée Conception de Graz
 les Franciscaines hospitalières de l'Immaculée Conception